Tama može značiti:
Tama (Tucanoan), indijansko pleme.
Tama (indijanski jezik), jezik Tama Indijanaca.
Tama (sudanski narod), narod u Čadu i Sudanu.
Tama (istočnosudanski jezik), istočnosudanski jezik.
 tama (instrument), afrički glazbeni instrument